De 43e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 25 juli 1985. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Noël Segers, gevolgd door Jacques Cambier en Willem Van Eynde.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé  Eendagswielerwedstrijd in 1985